SM U-26 – niemiecki okręt podwodny typu U-23 z okresu I wojny światowej
 SM U-26 – niemiecki okręt podwodny typu UB I z okresu I wojny światowej SM UB-14; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-26

Zobacz też 
 U-26

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich